Liza är ett släkte av fiskar som beskrevs av Jordan och Swain, 1884. Liza ingår i familjen multfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Multfiskar
Liza